Ð – litera używana dawniej w staroangielskim (anglosaskim), a współcześnie w językach islandzkim i farerskim
 Eth (Nord) – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 ETH – szwajcarski federalny obszar politechnik i instytutów technicznych (fr. EPF)
 ETH – Kod IATA portu lotniczego Ejlat
 ETH – kod ICAO linii lotniczych Ethiopian Airlines
 ETH – kod Ethereum